Alto de Sierra puede referirse a:

 Alto de la Sierra, localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Alto la Sierra, localidad del departamento La Caldera en la provincia de Salta, Argentina;
 Alto de Sierra, localidad en el departamento Nueve de Julio, Provincia de San Juan, Argentina;
 Alto de Sierra, localidad en el departamento Santa Lucía, Provincia de San Juan, Argentina.